Тебоза () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Минью. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Каваду, который входит в Северный регион. Население составляет 1096 человек на 2001 год. Занимает площадь 2,66 км².

Покровителем района считается Иисус Христос (, ).

История 
Район основан в 1081 году

Демография 

Районы округа Брага